

Seedning 
De fyra högst seedade spelarna går direkt in i andra omgången.

  Tomáš Berdych (Kvartsfinal)
  Nicolás Almagro (Kvartsfinal)
  Juan Mónaco  (Kvartsfinal)
  Tommy Robredo  (Andra omgången)

<li>  Grigor Dimitrov  (Semifinal)
<li>  Viktor Troicki (Andra omgången)
<li>  Horacio Zeballos (Första omgången)
<li>  Fernando Verdasco (Finalist)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
ATP-tourens webbplats om Båstad

Swedish Open 2013